Conradsen est un patronyme danois, dérivé du prénom Conrad, notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (1782–1856), médailleur danois ;
 Harald Conradsen (1817–1905), médailleur et sculpteur danois, fils du précédent ;
  (née en 1948), scénariste, productrice et réalisatrice allemande.

Notes et références 

Homonymie de patronyme danois